(1959-), pilote de motocyclisme et de rallyes italien.
  (1874-1945), athlète, journaliste et dirigeant sportif italien,
 Domenico Balestrieri, peintre italien,
 Domenico Balestrieri (1714-1780), poète italien,
  (1952-), réalisateur italien,
 Lionello Balestrieri (1872-1958), peintre italien,
 , luthier italien,
  (1874-1945-), actrice italienne.
Patronyme italien